Коричневая рукия, или трукская рукия (), — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae).

Описание 
Длина тела 14—14,5 см. Имеют нечёткие белые области вокруг глаз (белые перья развиты только под глазами), уздечки тускло-чёрные; верх и низ тёмно-коричнево-оливкового цвета. Радужные оболочки красновато-коричневые; клюв чёрный; ноги птицы оранжево-рыжие. Самец и самка выглядят одинаково. Неполовозрелые особи не описаны.

Молодые особи питаются насекомыми, о рационе взрослых птиц нет данных. В единственном обнаруженном гнезде был один птенец, которого кормили и самец, и самка, причем самка прикладывала больше усилий.

Распространение 
Обитают на четырёх островках группы Фаичуук в микронезийском штате Трук. Иногда вершина горы Винипот приводится как единственное местообитание вида. В лесах, где живут эти птицы, доминирует эндемичное ядовитое дерево Semecarpus kraemeri.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World.

Белоглазковые
Птицы Океании
Эндемики Федеративных Штатов Микронезии
Животные, описанные в 1897 году
Птицы Каролинских островов